Karolis Chvedukas (Marijampolė, 21 de abril de 1991) é um futebolista lituano que atua como meia pelo RNK Split.

Carreira
Chvedukas começou em 2008 no clube de sua cidade natal, Futbolo Klubas Sūduva, tendo uma longa passagem até 2016 quando se transferiu para o futebol croata.

Na seleção lituana, começou a ser convocado em 2012, sua estreia foi numa partida amistosa contra a Armênia.

Títulos 
 Copa da Lituânia: 2008/2009
 Supercopa da Lituânia: 2009

http://www.ogol.com.br/player.php?id=111640

Futebolistas da Lituânia
Naturais de Marijampolė
Futebolistas do Futbolo Klubas Sūduva
Jogadores da Seleção Lituana de Futebol